Рафаэль Эдуардо Авилес Ламби (; 19 апреля 1948, Сантьяго) — чилийско-парагвайский предприниматель и ультраправый антикоммунистический активист. Участник подпольной борьбы против правительства Сальвадора Альенде, считается боевиком PyL, причастным к убийству генерала Шнайдера. Эмигрировал из Чили в Парагвай, создал животноводческий агробизнес. Был убеждённым сторонником стронистского режима. Получил широкую известность в 2009, призвав к созданию вооружённых отрядов для борьбы против коммунистов и ультралевых повстанцев, фактически — к свержению президента Фернандо Луго. Известен также как игрок в поло, основатель парагвайской федерации этого вида спорта.

Подпольщик в Чили 
Родился в семье предпринимателя. Учился на агронома в Католическом университете Чили. Придерживался крайне правых антикоммунистических взглядов.

В 1970 к власти в Чили пришла левая коалиция Народное единство во главе с Сальвадором Альенде. Семья Авилеса подверглась преследованиям со стороны ультралевой группировки MIR, была конфискована семейная собственность.

По информации различных СМИ, опирающихся на источники чилийской юстиции, Эдуардо Авилес примыкал к ультраправой организации Родина и свобода. Участвовал в подпольно-террористической борьбе против правительства Альенде. Был причастен к убийству генерала Рене Шнайдера. После этой акции в ноябре 1970 Авилес бежал в Аргентину, оттуда в январе 1971 перебрался в Парагвай, где у власти находился близкий Авилесу стронистский режим Альфредо Стресснера.

Сам Эдуардо Авилес не признаёт обвинений в террористической деятельности.

Предприниматель в Парагвае

Скотоводческий бизнес 
В Парагвае Эдуардо Авилес женился, обзавёлся семьёй и успешно занялся сельскохозяйственным предпринимательством. Укоренившись в парагвайском хозяйстве и обществе, он не стал возвращаться в Чили после свержения Альенде и прихода к власти Аугусто Пиночета. В интервью чилийскому корреспонденту (пропиночетовской позиции) 1977 Авилес сказал, что вполне может быть полезен для Чили, находясь в Парагвае. По его словам, он избрал для проживания «тихую страну, где нет грабежей и нападений» (такая идиллическая характеристика не вполне совпадала с реальностью).

Эдуардо Авилес начал бизнес с посредничества в мясной торговле. В 1975 он учредил собственную агрокомпанию Feria de los Ganaderos S.A. (FEGASA). Ввёл новые технологические и маркетологические методы скотоводческого бизнеса. За четверть века структура Авилеса выдвинулась в крупнейшие предприятия парагвайского животноводства. На аукционах, организованных FEGASA было продано до 25 % поголовья скота, реализованного в Парагвае. В 2001 FEGASA самоликвидировалась, Авилес занялся совместным бизнесом с чилийскими компаниями Quinto Cuarto SRL и BIOGAN SRL, является их акционером. Он владеет также несколькими гектарами земли в разных регионах Парагвая, занимается разведением крупного рогатого скота. Является влиятельным членом Сельскохозяйственной ассоциации Парагвая (Asociación Rural del Paraguay, ARP).

В 1989 Эдуардо Авилес организовал в Парагвае команду поло. Является президентом Парагвайской федерации поло, представляет Парагвай в международной федерации этого вида спорта.

Политические связи 
В парагвайской политике Эдуардо Авилес до конца 2000-х публичного участия не принимал, однако был решительным сторонником Альфредо Стресснера и партии Колорадо. Авилес поддерживал деловые связи с представителями чилийских ультраправых. Принимал в Асунсьоне генерала Роберто Марамбио, организатора убийства Шнайдера. Контактировал с послом Чили в Парагвае генералом Хулио Серхио Польони Пересом. Для деловых встреч и собраний чилийских представителей в Асунсьоне использовался офис FEGASA.

В 1978 обострились отношения Пиночета с чилийскими ультраправыми, происходящими из «Родины и свободы». Из Правительственной хунты был выведен их сторонник генерал Густаво Ли Гусман. Тогда же чилийские власти потребовали экстрадиции Авилеса для суда по делу об убийстве Шнайдера. Однако в 1983 парагвайский суд отказал в этом требовании.

Антикоммунистический призыв 
В 2008 президентом Парагвая был избран кандидат левых сил Фернандо Луго. Эдуардо Авилес усмотрел в этом параллель с событиями 35-летней давности — приходом к власти Сальвадора Альенде в Чили. Это побудило непримиримого ультраправого антикоммуниста Авилеса выступить с публичными заявлениями. Он с тревогой призывал серьёзно отнестись к ситуации: «коммунистическое», по его мнению, президентство Луго совпало с активизацией левацкой геррильи в некоторых районах Парагвая и включилось в цепь правительств «социализма XXI века» — венесуэльского Уго Чавеса, боливийского Эво Моралеса, эквадорского Рафаэля Корреа, кубинского братьев Кастро.

Эдуардо Авилес призвал создать Comando anticomunista Paraguayo (CAP) — Парагвайскую антикоммунистическую команду — отряды для вооружённой борьбы с коммунистами, к которым он причисляет и Луго с его сторонниками. Авилес призвал собрать вначале «хотя бы двадцать человек в брюках», вооружить «этих доблестных мужчин» винтовками AR-15 и автоматами АК-47 и «покончить с бандитами и марксистской командой партизанского священника Луго». Обращался он прежде всего к жителям департамента Сан-Педро, где имеет деловые интересы, многочисленных друзей и партнёров по ARP.

Тексты Эдуардо Авилеса были выдержаны в жёсткой и страстной тональности. Он заявлял о своей любви к Парагваю как второй родине, где живут его дети и внуки, призывал не повторять чилийских ошибок начала 1970-х, не допустить развязывания классовой войны — а для того принять упреждающие меры, выступить с оружием в руках против «жаждущей крови коммунистической орды».

Эти выступления сделали Эдуардо Авилеса заметной фигурой парагвайской политики. Представители правых сил поддержали его и призвали покончить с ультралевым терроризмом. Но либеральные авторы расценили предложение Авилеса как возврат к временам парамилитарных формирований и партийных милиций (типа Macheteros Пастора Коронеля, Garroteros Рамона Акино, GAA Эухенио Хаке). Его проект CAP характеризовали как несообразный XXI веку и сравнивали не только с GAA, но с аргентинским Triple A, колумбийскими UAC и даже итальянскими чернорубашечниками. 

Парагвайские коммунисты напомнили в этой связи о давнем влиянии ВАКЛ, связях Авилеса с генералом Лино Овьедо и партией UNACE, положении Авилеса в ARP. Данную тенденцию они охарактеризовали как фашистскую. Интересно, что коммунисты указали при этом на опасность не только для левых сил, но и для еврейской общественности.

В 2012 Фернандо Луго был отстранён от власти путём парламентского импичмента. После этого Эдуардо Авилес отошёл от политической активности.

Примечания 

Предприниматели Парагвая
Политики Парагвая
Ультраправые
Деятели антикоммунистических организаций
Эра Пиночета
Эмигранты из Чили
Политические эмигранты
Иммигрировавшие из Чили в Парагвай
Игроки в поло Парагвая
Спортивные функционеры Парагвая